Маккардл, Мак-Кардл () — шотландская и английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1955) — новозеландский политик, член Палаты представителей Новой Зеландии (1990—1996).
  (1844—1922) — новозеландский политик, основатель города Пахиатуа, член Законодательного совета Новой Зеландии (1907—1914).
 Маккардл-Джонсон, Элиза (1810—1876) — жена Президента США Эндрю Джонсона, Первая леди США (1865—1869).

См. также